Dragoman kan syfta på följande:

 Dragoman, en slags tolk i Osmaniska riket och angränsande länder

Geografi

Bulgarien 

 Obsjtina Dragoman, kommun, Oblast Sofija, 
 Dragoman (ort i Bulgarien), Oblast Sofija, Obsjtina Dragoman, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar